Saint-Christaud puede referirse a: 

 Saint-Christaud, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Saint-Christaud, comuna francesa situada en Gers.